Denumirea de Oboriște se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Oboriște, un sat în comuna Panaghiuriște, regiunea Pazardjik;
 Oboriște, un sat în comuna Vălci Dol, regiunea Varna.